Il singolare  del BRD Brașov Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Andreas Haider-Maurer era il detentore del titolo e ha battuto in finale Gerald Melzer 6-7(9-11), 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Andreas Haider-Maurer (Campione)
  Adrian Ungur (secondo turno)
  Julian Reister (semifinali)
  Dušan Lajović (semifinali)

  Oleksandr Nedovjesov (quarti di finale)
  Pere Riba (primo turno)
  James Ward (secondo turno)
  Thomas Fabbiano (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

BRD Brașov Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013